Menominee County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Menominee County (Michigan)
 Menominee County (Wisconsin)